Флаг муниципального образования Екатери́новское сельское поселение Щербиновского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 28 августа 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3542.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к его длине 2:3 синего цвета и несущее фигуры герба Екатериновского сельского поселения выполненные белым и жёлтым цветами. Величина жёлтой полосы расположенной на расстоянии 1/4 ширины от нижнего края равна 1/4 ширины флага».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, географические и экономические особенности Екатериновского сельского поселения.

Жёлтый цвет (золото) символизирует урожай, достаток, уважение, интеллект, стабильность.

Белый цвет (серебро) — символизирует мир, чистоту, совершенство, взаимопонимание.

Синий цвет (лазурь) — символ красоты, добродетели, преданности, чести, чистого неба и водных просторов. Этот цвет также является символом Богородицы.

Летящая утка — символизирует богатые охотничьи угодья сельского поселения.

Казачья шашка — символизирует свободолюбивый казачий дух жителей поселения, защитников родной земли.

Примечания 

Флаги с изображением шашки
Флаги с изображением утки